Serie A i fotboll 1953/1954 vanns av FC Internazionale Milano.

Tabell

Kval 

Palermo flyttades ned till Serie B.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1953 i Italien
1954 i Italien
Fotbollssäsongen 1953/1954
1953/1954